Кафедральная улица () — одна из основных улиц историко-культурного заповедника «Старый Луцк»; композиционная ось «запад-восток» заповедника, одна из старейших улиц города, вдоль которой расположены памятники архитектуры национального значения: Замок Любарта, дом Фальчевского (Пузина), монастырь бригидок, монастырь шариток, иезуитский коллегиум, кафедральный костёл Петра и Павла. Улица начинается от Въездной башни замка Любарта, пересекает улицы Даниила Братковского, Драгоманова, Даниила Галицкого и упирается в Караимскую, на пересечении с которой расположена Лютеранская кирха.

История

В эпоху Средневековья 
Город Луцк возник на острове, и одно из первых укреплений располагалось там, где позже был построен замок, который стоит там по сей день. Соответственно, сетка основных городских улиц начинала формироваться ещё издавна и на протяжении истории почти не менялась. А учитывая то, что территория города-острова увеличивалась на запад естественным образом с мерой осушения местности и отступления воды, то улица, которая легла в основу нынешней Кафедральной, была едва ли не первой городской улицей, которая проходила от городских ворот до ворот детинца и в дальнейшем расширялась на запад.

Со временем происходили трансформации как территории вокруг улицы, так и её самой. Во времена Витовта данная улица имела не самое важное значение: она была основной улицей Окольного замка, который в то время уже был построен из дерева, и вела к мосту, на противоположном конце которой была воротная башня Верхнего замка. В двух замках были сосредоточены все органы управления: законодательные, исполнительные, судебные, церковные. На улице располагались: католическая кафедра Святой Троицы, две православные церкви Святой Екатерины и Святого Петра, башня для допроса преступников, а перед самым мостом у Верхнего замка — площадь казней.

С развитием города выделялось городское население, которое вышло за пределы замков. В 1432 году город получил Магдебургское право, в котором в частности говорилось про укрепления города. Поэтому вокруг замков в XIV—XV веках сводились собственные городские укрепления. Первая и вторая линии укреплений окружили земли острова с запада. Поэтому главная замковая улица после въездных ворот Окольного замка была продолжена по этим землям на запад и стала носить общегородское, а не только замковое значение. Именно здесь был построен храм Святого Николая — защитника города — главный храм городской части Луцка.

XVII—XX века 
Древнейшее известное название улицы — Замковая — происходит из XVII столетия. Замковая улица включала в себя также полукруглую внутреннюю улицу Окольного замка, параллельную с трассой оборонных замковых стен. В этой части располагался дворец Альбрехта Станислава Радзивилла, который он отдал в 1624 году ордену Святой Бригитты, переделавшему его в монастырь и костёл. В первой половине XVII века на Замковой был построен комплекс иезуитов, который состоял из коллегиума и костёла Святых Петра и Павла. В 1639 году край улицы при поддержке луцкого каноника Балтазара Тишки был построен монастырь ордена бонифратров с костёлом Марии Магдалины. Православные церкви Св. Екатерины, Св. Петра и Св. Николая перестали существовать в связи с пожарами. Монастырь бонифратив сгорел в 1781 году.

В XVIII веке западная часть нынешней улицы начиналась от иезуитского костёла и завершалась на Конном рынке наряду с Кармелитским костёлом. Она называлась Поперечная. В первой половине XVIII века в бывших кафедральных сооружениях разместился монастырь шариток. Впоследствии здесь была гимназия, где преподавал Пантелеймон Кулиш. В начале улицы был построен кафедральный дом, где в 1890—1891 годах жила семья Косачей. В конце XIX века вся улица носила название Кафедральной. На западной части улицы костёл кармелитов сгорел, и на его месте в 1905 году начато строительство лютеранской кирхи. Также на Кафедральной был сооружён Гостиный двор. Его владельцами была семья Прайзлерив. Дом был резиденцией и местом встречи луцких чехов. Здесь была гостиница, ресторан, магазины. С 1917 года на улице в бывшем монастыре шариток содержалась общая школа им. королевы Ядвиги, а в 1921 году здесь временно находилась Торговая школа. В доме Косачей разместилась гимназия им. Тадеуша Костюшки. Все образовательные акции проходили при поддержке организации Польской Школьной Матери. В 1920—1941 годах улицу разделяли на несколько меньших улиц, которые носили названия: Кармелитская, Кафедральная, Бригидок. После Второй мировой войны улица носила название Крупской. В 1990-х улице восстановили одно из прежних названий. Теперь она снова Кафедральная.

Сегодня 
Кафедральная улица является одной из основных улиц историко-культурного заповедника «Старый Луцк». Она выполняет функцию композиционной оси заповедника «запад — восток», которая пересекает весь заповедник, а с противоположных концов насыщается Въездной башней замка Любарта и высоким шпилем кирхи. Кафедральная пересекает улицы Даниила Братковского, Драгоманова, Даниила Галицкого и упирается в Караимскую.

Здесь расположено около 10 памятников архитектуры и некоторые жилые дома, в том числе — два старейших каменных в Луцке XVI века — Дом Фальчевский (Пузина) и кафедральное сооружение костёла Святой Троицы, на сегодня не существует, где располагается епархиальное управление Римско-католической церкви в Луцке. Кроме того, на улице расположена комната-музей «Лесина гостиная», а также ботанический памятник природы «Лесин ясень».

На улице установлено 4 памятных знака:

 двум расстрелянным узникам Луцкой тюрьмы;
 лучанам, погибшим при немецких бомбардировках города в 1944 году;
 семье Косачей;
В 2011 году в западной части Кафедральной улицы завершается строительство госпиталя.

Сооружения

Галерея

Примечания 

Улицы Луцка